D30 steht für:
 Canon EOS D30, digitale Spiegelreflexkamera
 HMS Despatch (D30), leichter Kreuzer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

D-30 steht für:
 122-mm-Haubitze D-30 (2A18), sowjetische mittlere Haubitze 
 Solowjow D-30, russisches Turbofan-Triebwerk
 D-30 Cirrus, Segelflugzeug von 1938
 Deutz D 30, ein Traktorenmodell der Deutz AG

Siehe auch:
 DXXX

D30